Jan Wójcik (ok. 1450, zm. 1520) – polski dominikanin
 Jan Marek Wójcik (ur. 1957) – polski biolog, zoolog, profesor nauk biologicznych
 Jan Wójcik (1893–1974) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca Batalionu KOP „Sejny”
 Jan Wójcik (1895–?) – polski polityk, poseł na Sejm IV i V kadencji w latach 1935–1939
 Jan Wójcik (1904–?) – poseł do Krajowej Rady Narodowej